Гауэрсхайм () — посёлок в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Доннерсберг. Подчиняется управлению Кирхгаймболанден. Население 627 чел. Занимает площадь 5,25 км². Официальный код  —  07 3 33 022.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца